Příjmení Cassady nosí více osobností:

 Carolyn Cassady (1923–2013) – americká spisovatelka
 Neal Cassady (1926–1968) – americký spisovatel
 Howard Cassady (* 1934) – americký fotbalista